

Cinéma 
 Le Chanteur de jazz (The Jazz Singer) est un film musical américain d'Alan Crosland sorti en 1927.
 Le Chanteur de jazz en est le remake de Richard Fleischer en 1980, avec le chanteur Neil Diamond, Laurence Olivier et Lucie Arnaz.

Musique 
 Chanteur de jazz est un album studio de Michel Sardou sorti en 1985.
 Chanteur de jazz est une chanson de Michel Sardou sortie en single le  et parue sur cet album.